
Molekulska formula -{C22H25N3O4}- se može odnositi na:
 Abanohil
 Vesnarinon